Яри Туориниеми (; 1 января 1983, Нуммела, Финляндия) — финский сноубордист, выступавший в дисциплинах хафпайп и биг-эйр.

 Серебряный призёр этапа Кубка мра в биг-эйре (всего — 1 подиум).

Старший брат Сами Туориниеми также сноубордист, победитель и призёр этапов Кубка мира.

Спортивная карьера

Юниорские достижения

Результаты выступлений в Кубке мира

Ссылки 
 Профиль на сайте FIS

Сноубордисты Финляндии